Uncia (állatnem), a macskafélék (Felidae) családjába tartozó rendszertani nem, melynek egyetlen faja a hópárduc (Uncia uncia).
 Uncia (mértékegység)